Sprinteuropamästerskapen i kanotsport 2015 anordnades den 1-3 maj i Račice, Tjeckien.

Medaljsummering

Medaljtabell

Kanot och kajak

Herrar

Damer

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats

2015 i Tjeckien
Sport i Račice
Sportevenemang i Tjeckien
Sportåret 2015
2015